Seventh Heaven nebo 7th Heaven může být:
 V sedmém nebi (film, 1927) (v originále 7th Heaven) – americký film režiséra Franka Borzage z roku 1927
 Seventh Heaven (film) – americký film režiséra Henryho Kinga z roku 1937
 Sedmé nebe (seriál) (v originále 7th Heaven) – americký televizní seriál z let 1996–2007
 Seventh Heaven (album, Buck-Tick) – album japonské skupiny Buck-Tick z roku 1988
 Seventh Heaven (album, Kalafina) – album japonské skupiny Kalafina z roku 2009